

Княгининська сільська рада — Мінська область, Мядельський район

Княгининська сільська рада — Рівненська область, Демидівський район
 Княгининська сільська рада — Рівненська область, Дубенський район